Stanci je lahko:
 Stanci, Aleksinac (Srbija)
 Stanci, Kruševac (Srbija)